Izjaslav může být:
 Izjaslav (město) – město na Ukrajině
 Izjaslav I.  Jaroslavič – velkokníže Kyjevské Rusi
 Izjaslav II. Mstislavič – velkokníže Kyjevské Rusi
 Izjaslav III. Davidovič – velkokníže Kyjevské Rusi
 Izjaslav Vladimirovič – kníže Polockého knížectví
 Izjaslav III. Vasiljevič – kníže Polockého knížectví